Ostenwalde steht für:

in Niedersachsen:
 Ostenwalde (Werlte), Ortsteil der Gemeinde Werlte im Landkreis Emsland
 Ölfeld Ostenwalde bei Ostenwalde im Landkreis Emsland
 Gut Ostenwalde als Gutshof / Schloss der Familie von Vinke im Meller Stadtteil Oldendorf, Landkreis Osnabrück

in Nordrhein-Westfalen:
 Ostenwalde (Hörstel), Bauerschaft in der Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt